Plusieurs lieux de culte sont dédiés à la Dormition de la Mère de Dieu.

l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Marseille

l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Čajniče ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Kočićev vijenac, un quartier de Banja Luka ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Livno ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Pale ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Rekavice, près de Banja Luka ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Stričići, près de Banja Luka.

L'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Dobri Potok, près de Krupanj ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Grkinja ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu d'Irig ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Jošanica ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Lipolist ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Mrtvica ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu d'Oreovica ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Pecka ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Petnica ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Perlez ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Slatina ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Smederevo ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Sobina à Vranje ;
l'église de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu de Žitorađa.

Église dédiée à la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu